Primera División de Uruguay 2014/2015, även känt som Campeonato Uruguayo de Fútbol 2014–15, var den 113:e säsongen av Uruguays högstaliga Primera División. Det var den 84:e säsongen som ligan hade spelats professionellt. Säsongen bestod av två delar, Apertura och Clausura, som spelades av 16 lag. Säsongen bestod av 30 omgångar med två matcher mellan alla lag; en gång på vardera lagets hemmaplan. Vinst gav 3 poäng, oavgjort 1 poäng och förlust 0 poäng. Regerande mästare från föregående säsong var Danubio från Montevideo.

Deltagare

Tabeller

Poängtabeller

Apertura 
Torneo apertura "100 años de Rampla Juniors"

Färgkoder
 – Segrare av Apertura och därmed kvalificerade för semifinal.

Clausura 
Torneo clausura "100 años de Liverpool Fútbol Club"

Färgkoder
 – Segrare av Clausura och därmed kvalificerade för semifinal.

Sammanlagd tabell 
Segrarna av Torneo Apertura och Torneo Clausura kvalificerar sig till Copa Libertadores 2016 tillsammans med den bäst placerade icke-segraren. Vinnaren av den sammanlagda tabellen blir även direktkvalificerad för finalen av det uruguayanska mästerskapet. Lagen på plats fyra till sex kvalificerade sig även till Copa Sudamericana 2015. Nedflyttningen bestämdes av poängsnittet de senaste två säsongerna.

Färgkoder
 – Kvalificerade till Copa Libertadores 2016
 – Kvalificerade till Copa Sudamericana 2015
 – Nedflyttade till Segunda División 2015–16

Resultattabell

Slutspel

Semifinal 

Semifinalen blev avbruten i den andra övertidsperioden (106 minuter) på grund av oroligheter mellan åskådare (Peñarol-supporters) och polisen. Nacional tilldelades segern då ställningen var 3–2 när matchen avbröts.

Referenser

Kommentarer

Noter

2014/2015
2014 i Uruguay
2015 i Uruguay
Fotbollssäsongen 2014/2015